Колечково — название населённых пунктов:

Россия 
 Колечково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Колечково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.